Кита́йский волчо́к
 Китайский волчок — игрушка, волчок, обладающий свойством переворачиваться в процессе вращения.
 Китайский волчок (Ixobrychus sinensis) — птица семейства цаплевых отряда аистообразных.